Колки — село в Петровском районе Саратовской области России. Входит в Пригородное муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 17 километров по прямой на юг-юго-восток от районного центра города Петровск.

История
Официальная дата основания 1890 год. В 1980-е годы центральная усадьба совхоза «Колкинский».

Население 

Постоянное население составило 232 человека (русские 49%, мордва 41%) в 2002 году, 148 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Петровского района (Саратовская область)